Лаврук Павло (нар. 1861, село Вербіж Нижній, або 1865, Іспас (тепер село Спас Коломийського району — пом. 1942?) — український галицький селянин з Іспаса, активний діяч Української радикальної партії (РУРП) на Коломийщині.
 Лаврук Святослав Васильович (нар. 15 червня 1996, с. Пістинь, Косівський район, Івано-Франківська область, УРСР) — український футболіст.